Yellow Dog peut faire référence à : 
 Yellow Dog, un comics underground américain publié de 1968 à 1973
 Yellow Dog Linux, une distribution Linux.

Homonymie